M16 се може односити на:

 M-16, аутоматску пушку
 Месје 16, звездано јато